

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 55, w tym 9 podstawowych
 Łysa Góra – część miasta Brok
 Łysa Góra – część miasta Siewierz
 Łysa Góra – część miasta Skawina
 Łysa Góra – część miasta Zagórz
 Łysa Góra – część miasta Kraków

Administracja 
 Łysa Góra – gromada

Miejscowości na Białorusi 
 Łysa Góra – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Józefowo

Miejscowości na Ukrainie 
 Łysa Góra – wieś w rejonie ilinieckim, obwodu winnickiego

Szczyty i wzniesienia w Polsce

Szczyty i wzniesienia poza granicami Polski 
 Łysa Góra – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim w Czechach
 Łysa Góra – miejsce w Kijowie
 Łysa Góra – wzgórze na Wysoczyźnie Mińskiej na Białorusi

Ochrona przyrody 
 Łysa Góra – rezerwat przyrody w województwie podkarpackim, w gminie Nowy Żmigród
 Łysa Góra – obszar siedliskowy sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim, w gminach Dukla, Krempna i Nowy Żmigród

Zobacz też 
 Lysá hora
 Łyse Góry
 Łysica
 Ski Arena Łysa Góra koło Jeleniej Góry